Hildebrand est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Hildebrand est un anthroponyme germanique constitué des éléments hilde (« combat ») et brand (« le feu », « l'épée ») soit le « feu du combat ».

Hildebrand peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Ildebrando D'Arcangelo, chanteur d'opéra italien
 Hildebrand ou Ildebrando Aldobrandeschi de Soana, nom de naissance du pape Grégoire VII ; saint catholique fêté le 25 mai
 Hildebrand Gurlitt, marchand et historien de l'art
 Hildebrand de Hemptinne, bénédictin, abbé-primat
 Hildeprand, roi des Lombards
 Hildebrand de Spolète, duc de Spolète
 Ildebrando Antoniutti, cardinal
 Ildebrando Grassi, cardinal
 Ildebrando Pizzetti, compositeur

Personnalités portant ce patronyme 
 Hildebrand, pseudonyme utilisé par l'écrivain néerlandais Nicolaas Beets
 Adolf von Hildebrand (1847-1921), sculpteur allemand
 Alice von Hildebrand (1923-2022), philosophe et théologienne catholique belgo-américaine
 Brianna Hildebrand (1996-), actrice américaine
 Bruno Hildebrand (1812-1878), économiste allemand, père d'Adolf von Hildebrand
 Dietrich von Hildebrand (1889-1977), théologien catholique allemand, fils d'Adolf von Hildebrand
 Franziska Hildebrand (1987-), biathlète allemande
 Hans Hildebrand (1919-2011), historien allemand
  (1880-1961), sculptrice allemande, fille d'Adolf von Hildebrand
 István Hildebrand (1928-2022), directeur de la photographie hongrois ;
 J. R. Hildebrand (1988-), pilote automobile américain
 Joe Hildebrand (1956-), coureur d'ultra-trail américain
 Klaus Hildebrand (1941-), enseignant d'histoire
 Kristin Hildebrand (1985-), joueuse de volley-ball américaine
 Lloyd Hildebrand (1870-1924), coureur cycliste sur piste français, médaillé olympique en 1900
 Monika Hildebrand (1941-), actrice et chanteuse allemande
 Nicolas Hildebrand (vers 1791-1857), fondateur de la fonderie de cloches parisienne Hildebrand, reprise par son fils Auguste Hildebrand (1820-1885)
 Oral Hildebrand (1907-1977), joueur de baseball américain
 Philipp Hildebrand (1963-), sportif et banquier suisse, président de la Banque nationale suisse de 2010 à 2012
 Sarah Hildebrand (1978-), artiste plasticienne suisse
 Timo Hildebrand (1979-), joueur de football allemand, gardien de but dans le club du FC Schalke 04

Références

Voir aussi 
 Hildebrandt
 Childebrand

Homonymie de prénom
Prénom germanique
Homonymie de patronyme